Vinica kan syfta på:

Bulgarien 

 Vinitsa (distrikt i Bulgarien), Plovdiv, Obsjtina Prvomaj,

Kroatien 

 Vinica (ort i Kroatien, Varaždin),

Nordmakedonien 

 Vinica, stad, 
 Vinica (kommun)

Robotskapade Kroatienförgreningar